Per Salesiani si intende comunemente:
l'istituto religioso inizialmente maschile, ma adesso a genere misto: «Società salesiana di San Giovanni Bosco».
 
Ma il termine può anche essere adoperato per indicare la:
Famiglia salesiana, ovvero le congregazioni religiose, clericali e no, fondate da sacerdoti e missionari dell'Ordine salesiano.